Preusmjeri Nacrt:Filip Magdić